Gordo, mot signifiant « gras » en espagnol, peut faire référence à :
 Eddy Gordo, un personnage du jeu vidéo Tekken,
 ,
 Gordo, un singe-écureuil ayant été le premier à avoir été plus loin que l'orbite de la Terre, à l'aide d'un missile Jupiter en 1958. Il ne survécut pas au vol; il périt lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Il fait l'objet d'une bande dessinée française de Fabrice Colin et Fred Boot.
 Gordo, une ville de l'Alabama aux États-Unis,
 Gordo, une bande dessinée créée par Gus Arriola en 1941,
 El Gordo de la Primitiva (connu sous le nom de "El Gordo"), une loterie en Espagne,
 Gordo, un ennemi dans la série de jeux vidéo Kirby,
 Leroy Gordon "Gordo" Cooper, un astronaute américain,
 David "Gordo" Gordon, un personnage du sitcom de Disney Lizzie McGuire,
 Gordo, un pirate noir glouton dans Skies of Arcadia qui s'embarque pour sa pitance,
 Salvador Gordo, nageur angolais